Rocket Lake — это кодовое название семейства процессоров 11-го поколения Intel Core, выпущенное 30 марта 2021. Оно основано на новой микроархитектуре Cypress Cove, варианте Sunny Cove (используемом мобильными процессорами Intel Ice Lake) обратный перенос на более старый 14-нм техпроцесс. Ядра Rocket Lake содержат больше транзисторов, чем нынешние ядра Comet Lake, основанные на Skylake.

Rocket Lake имеет тот же сокет LGA 1200 и совместим с чипсетами Z490 и H470, как и Comet Lake. Также представлены новые чипсеты 500-й серии. Rocket Lake имеет до 8 ядер, по сравнению с 10 ядрами в Comet Lake. Он имеет графику Intel Xe-LP и поддержку PCIe 4.0.

Изменения в архитектуре по сравнению с Comet Lake

CPU 
 Ядра процессора Intel Cypress Cove
 Приблизительное увеличение IPC (количество инструкций за такт) 19 %
 Intel Deep Learning Boost, выражающейся в поддержке набора инструкций AVX-512 (Глубокое обучение)

GPU 
 Графический процессор Intel Xe-LP («Gen12») до 32 исполнительных блоков
 Аппаратное декодирование с фиксированной функцией для HEVC 12-бит, 4: 2: 2/4: 4: 4; VP9 12-битный 4: 4: 4 и AV1 8K 10-битный 4: 2: 0
 DisplayPort 1.4a со сжатием отображаемого потока; HDMI 2.0b
 Поддержка одного 12-битного HDR- дисплея 8K или двух 10-битных HDR-дисплеев 4K
 Аппаратное ускорение Dolby Vision
 Поддержка Sampler Feedback
 Variable Rate Shading (графический процессор Intel Gen9.5 в старых процессорах Comet Lake / Coffee Lake / Kaby Lake не поддерживает VRS)
 Поддержка Integer Scaling (графический процессор Intel Gen9.5 в старых процессорах Comet Lake / Coffee Lake / Kaby Lake не поддерживает целочисленное масштабирование)

I / O 
 До 20 линий ЦП PCI Express 4.0
 Поддержка памяти DDR4-3200
 USB 3.2 Gen 2 × 2
 Дополнительный порт USB4 / Thunderbolt 4 в сочетании с контроллером Intel JHL8540 Thunderbolt 4

Процессоры

Настольные процессоры Rocket Lake-S

Примечания

Ссылки 
 Обзор и тестирование процессора Intel Core i7-11700KF. Ракета ли? / Overclockers.ua
 Обзор и тестирование процессоров Intel Core i9-11900K и Core i5-11600K
 Обзор процессора Core i9-11900K: лидерство в игровой производительности возвращается к Intel / Процессоры и память
 Тестирование процессоров Intel Core i5-11600K и Core i9-11900K на новой микроархитектуре Cypress Cove

Микроархитектуры Intel
X86